

Населені пункти та їхні частини

 Крайково — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Крайково — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Крайково — осада в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки